Навакесера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло.  Занимает площадь 9,16 км². Население — 21 человек (на 2017 год).

География 
Расстояние по автодорогам до центра провинции, города Авила, составляет около 47 км на северо-восток. Граничит с муниципалитетами Навалакрус (с севера), Ойокасеро (с запада), Навалоса (с юга) и Наватальгордо (с востока).

Достопримечательности 
 Церковь Вознесения Девы Марии

Население 

1 января 2017 года здесь проживал 21 человек (9 мужчин и 12 женщин), все — испанского происхождения.

Политика 
На муниципальных выборах 2015 года одно место в муниципальном совете получила Народная партия, и одно — Испанская социалистическая рабочая партия.

Примечания 

Муниципалитеты Авилы